Svartkonster kan avse:

 Svartkonster (skivvärlden) – en bok i bokserien Skivvärlden av Terry Pratchett
 Svartkonster i Harry Potter – de magiska trollformler och dylikt, som endast används för ondskefulla ändamål i Harry Potter

Se även
 Svartkonst